В долупосоченото родословие са изложени всички владетели на Османската империя, в периода от 1299 до 1922 г. Общо на брой са 37, 36 от които султани и 1 халиф – Абдул Меджид II (1 октомври – 18 октомври 1922), неполучил титлата на султан, тъй като тя е премахната от Великото национално събрание.

Османски султани и техните родства

Вижте също 
 Османски султан
 Османска империя

Външни препратки